La Liste arabe unie est un nom désignant :
 un parti politique israélien fondé en 1977 et disparu en 1981 ;
 un parti politique israélien fondé en 1996.

Voir aussi 
 Liste arabe unifiée, coalition politique israélienne fondée en 2015.